Села:
 Гринівка — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Гринівка — Полтавська область, Полтавський район
 Гринівка — Сумська область, Недригайлівський район